Храм Покрова Пресвятой Богородицы — православный храм Дмитровского благочиния Московской епархии. Расположен в селе Жестылево Дмитровского района Московской области. Построен в 1889—1904 годах в русском стиле по проекту архитектора Сергея Константиновича Родионова, является памятником архитектуры местного значения.

История 
Упоминание села Жестылево в документальных источниках относится к 1592 году. Известно, что в селе была деревянная церковь, освящённая во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В смутное время эта церковь была сожжена поляками. На протяжении нескольких веков после этого церкви в селе не существовало. На месте сгоревшей Покровской церкви устанавливались часовни.

В конце XIX века было принято решение о строительстве в Жестылеве каменной Покровской церкви. Для этой цели в селе даже построили кирпичный завод. Первым настоятелем храма в 1895 году был назначен отец Георгий Добронравов. Автором проекта церкви стал архитектор Сергей Константинович Родионов. В 1904 году строительство было завершено, и храм освятили. У церкви было два придела — апостолов Петра и Павла и святого Иоанна Предтечи. Приделы освятили в 1910 году.

В 1937 году настоятель церкви был арестован. Храм лишился всех икон, большую часть из которых сожгли, а часть забрали местные жители и церковь соседнего села. В 1941 году храм был закрыт, и в нём устроили зернохранилище. В конце 1960-х годов храм дважды горел, в результате чего была уничтожена кровля четверика и шатёр колокольни.

В 1998 году храм был возвращён Русской православной церкви, начались ремонтно-восстановительные работы.

Современное состояние 
Настоятель храма – иерей Александр (Юденко Александр Викторович). Проведены работы по замене центрального иконостаса и куполов, совершено Великое освящение храма.

Архитектура 
Храм построен в русском стиле. Его формы подражают московской посадской архитектуре XVII века. Храм состоит из двусветного четверика, небольшой двухпредельной трапезной и шатровой колокольни. Основной объём храма венчает пятиглавие.

Духовенство 

 Настоятель храма - Иерей Александр (Александр Викторович Юденко)
 Архимандрит Борис (Виктор Николаевич Петрухин)
 Протоиерей Игорь Крючков

Примечания

Ссылки 
 Московские епархиальные ведомости, № 1-2, 2003 г.
  Село Жестылево. Покровская церковь 
  Московская Епархия Русской Православной церкви 
  Московская Епархия Русской Православной церкви 

Жестылево
Жестылево
Жестылево
Здания и сооружения, построенные в 1904 году в России
Храмы, построенные в 1904 году
1904 год в Московской области